Lillesø ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Lillesø (* 1994), dänische Handballspielerin
 Joel Ibler Lillesø (* 2003), dänischer Mittel- und Langstreckenläufer